Трофимовы — дворянский род, в котором потомки Трофимовых владевших поместьями в 1647 году отнесены к столбовому дворянству. 

В Гербовник внесены две фамилии Трофимовых:

 Трофимовы, владевшие поместьем в 1647 году (Герб. Часть XI. № 33).
 Потомки Семёна Трофимова, за коим состояло поместье в 1689 году (Герб. Часть X. № 96).

Происходящей из этого рода потомственный почётный гражданин Антон Трофимов, с Высочайше конфирмованным 17 октября 1840 года мнением Государственного Совета, утверждён с потомством в первобытном предков его древнем дворянском достоинстве, и род Трофимовых внесён в шестую часть родословной книги.

Описание гербов

Герб. Часть XI. № 33. 
Герб Трофимовых предки которых владели поместьями в 1647 и 1648 годах: щит поделён горизонтально на две части. Верхняя часть, поделена диагоналями, из верхних углов к середине: в красном треугольнике, образованном диагоналями, вертикально, серебряный ключ, через его ручку продет горизонтально такой же ключ. В боковых, золотых полях, по распростёртому чёрному орлиному крылу, обременённому серебряной шестиконечной звездой. В нижней, голубой части, летящий влево золотой ястреб. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною. Нашлемник: три серебряных страусовых пера. Намёт: справа — красный, с серебром, слева — чёрный, с золотом.

Герб. Часть X. № 96. 
Герб потомков Семёна Трофимова: щит разделён крестообразно на четыре части, из коих в первой части, в золотом поле, изображён чёрный одноглавый орёл, держащий в правой лапе масличную ветвь. Во второй и третьей частях, в голубом поле, находятся по одной шестиугольной серебряной звезд. В четвёртой части, в красном поле, золотой ключ. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною с тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубой, подложен серебром.

Известные представители 

 Трофимов Иван — дьяк, (1629-1640), воевода в Астрахани (1631), в Тобольске (1639-1646).
 Трофимов Анисим — дьяк, воевода в Томске (1635-1639), в Смоленске (1655) (ум. 1661).
 Трофимов Михаил Иванович — московский дворянин (1665-1668).
 Трофимов Фёдор — подьячий, воевода в Саранске (1674-1675).

Примечания

Литература 
 Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 33

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображён ключ
Дворянские роды, на гербах которых изображены ястребы